Официальный рейтинг снукеристов на сезон 1993/1994 представляет собой сумму рейтинговых очков, набранных снукеристами за предыдущие два сезона (1991/92 и 1992/93) и является определяющим в распределении сеяных мест на все рейтинговые турниры данного сезона. Ниже представлен так называемый «Топ-32» — список лучших игроков по итогам двух сезонов.

Топ-32

Ссылки 
Рейтинг в Архиве снукера Криса Тернера 

Официальный рейтинг снукеристов по сезонам
1993 год в снукере
1994 год в снукере